10-ият западен меридиан или 10° западна дължина e меридиан, който преминава от Северния полюс на север, през Северния ледовит океан, Европа, Африка, Атлантическия океан и Антарктида до Южния полюс на юг.

Сформира голяма окръжност със 170-и източен меридиан.

з010-и западен меридиан